Hartong ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hartong (1882–1945), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier
 Konrad Hartong (1861–1933), deutscher Richter, Verwaltungsjurist und Parlamentarier
 Lucas Hartong (* 1963), niederländischer Politiker (PVV), Mitglied des Europäischen Parlaments
 Sigrid Hartong (* 1985), deutsche Soziologin